Tokida ist der Familienname folgender Personen:

 Jun Tokida (1903–1990), japanischer Algenkundler
 Masato Tokida (* 1997), japanischer Fußballspieler